Елиезер (Иврит: אֱלִיעֶזֶר, Модерен иврит: Eli'ezer, Тиберски: ʼĔlîʻézer, значение: „Помощта на моя Бог“) е библейско име, което се среща в Библията като името на поне три различни личности.

Синът на Моисей 
Елиезер е вторият син на Моисей и Сепфора. Името му означава „помощта на моя Бог“ или „Бог е мой помощник“ на Иврит.

Стихът от Изход в Библията гласи :

Етимология на името 
На иврит „езра“ означава „помощ“, „Ел“ е Господ, „Ели“ е „Господ мой“. „и“ е наставка за мой, мое и т.н. „ну“ е наставка за „наш“. „Авотену“ – Бащите (Отците) ни.

Казва се „бе езрат а шем“ – с помощта на „Името му“.

Източници 

Пророци в Библията